

Astronomia
 78393 Dillon – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Dillon – capoluogo della contea di Dillon, Carolina del Sud
 Dillon – città della contea di Summit, Colorado
 Dillon – città della contea di Beaverhead, Montana

Onomastica
 Dillon – variante del nome proprio di persona Dylan
 Dillon – cantautrice e pianista brasiliana
 Francesco Dillon – violoncellista italiano
 Matt Dillon – attore e regista statunitense
 Visconte Dillon – titolo nobiliare fra i parìa d'Irlanda